18-й конгресс Германского шахматного союза проходил с 15 июля по 3 августа 1912 года в Бреслау.

В турнире гроссмейстеров и мастеров победили О. Дурас и А. Рубинштейн — по 12 очков из 17; 3. Р. Тейхман — 11½.

Турнир мастеров

Побочные турниры 
Побочные турниры любителей: 
 «А», 17 участников, 1-е место — Б. Грегори (звание мастера); 
 «Б», 10 участников, 1-е место — П. Крюгер.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Партии турнира на сайте www.pgnmentor.com

Шахматные турниры в Германии
1912 год в шахматах
Международные спортивные соревнования во Вроцлаве